Церковь Никиты Мученика — храм в посёлке Поречье-Рыбное Ростовского района Ярославской области.

Вместе с церковью Петра и Павла и пятиярусной колокольней составляют единый архитектурный ансамбль.

История 
Первоначально был построен деревянный храм. Затем на его месте был сооружён одноглавый каменный, тёплый храм из кирпича. Его ориентация по сторонам света нарушена — небольшая апсида находится с западной стороны, что встречалось в культовом зодчестве XVII—XIX веков. Церковь имела два престола — Никиты Мученика и Трёх Святителей. Рядом с храмом была построена колокольня высотой 94 метра — самая высокая колокольня России, расположенная не в городе.

 

Согласно распространённой легенды, колокольню церкви Никиты Мученика построил простой крестьянин Алексей Степанович Козлов. Это является мифом. Хотя к возведению колокольни Козловы отношение имели. Его отец — Степан Иванович — был в конце XVIII века церковным старостой. Семья Козловых была богата — имела салотопный и свечной заводы. Алексей Степанович Козлов во время завершения строительства колокольни являлся бурмистром села Поречья-Рыбного. На четвёртом ярусе колокольни располагались куранты, она имела набор из 21 колокола.

После Октябрьской революции храм превратили в клуб. Но во время гонений на церковь ни храм, ни колокольня не были разрушены. В 1996 здание церкви горело, после чего её закрыли она пришла в упадок, находясь в полуразрушенном состоянии по настоящее время.

Литература 
 Федотова Т. П. «Вокруг Ростова Великого», 1987.

Примечания

Ссылки 
 Поречье-Рыбное. Церковь Никиты Мученика.
 В Поречье-Рыбном подсветили колокольню церкви Никиты Мученика — самую высокую сельскую колокольню в России.
 Грандиозная колокольня в селе Поречье-Рыбное
 Красота в руинах: от величия самого красивого храма до убогого советского клуба

Ростовский район
Никита
Поречье-Рыбное